9Q bezeichnet:
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus der Demokratischen Republik Kongo
 die ehemalige Fluggesellschaft PBair